Haus der Religionen steht für folgende interreligiöse Initiativen:
 Haus der Religionen (Bern)
 Haus der Religionen (Hannover)